Липа́ев — русская фамилия.
 Липаев, Владимир Георгиевич (род. 1959) — российский дипломат.
 Липаев, Иван Васильевич (1865—1942) — российский тромбонист, музыкальный критик и литератор.
 Липаев, Николай Филиппович (1926—1994) — советский хозяйственный деятель.